Podglavica est un toponyme qui peut désigner :
Podglavica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podglavica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Rogoznica, comitat de Šibenik-Knin ;
Podglavica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad.